Благое Берса (, настоящее имя Бенито; 2 декабря 1873, Дубровник, Австро-Венгрия— 1 января 1934, Загреб, Королевство Югославия) — югославский композитор и музыкальный педагог.

Биография 
Родился в семье заметного в городе музыканта-любителя; по матери был итальянцем. Музыке обучался под руководством Ивана Зайца (композиция), Антона Штёкля (теория) и Хинко Гейгера (виолончель) в Загребской и у Роберта Фукса и Юлиуса Эпштейна в Венской консерваториях. В 1919 году вернулся в Загреб, где в 1920—1934 годах работал преподавателем композиции в музыкальной академии. Профессор. Среди его известных учеников — Иван Брканович и Мило Ципра.

В 1908 основал национальную оперу в Осиеке.

Творчество 
Представитель романтического и лирического направления в музыке. Сценические произведения Берсы ярко театральны, эффектны; в них используются элементы народной фантастики.

Наибольшую ценность представляют его романсы. Берсе принадлежат также произведения крупной формы. В симфонических поэмах и оперном творчестве ощутимое влияние Рихарда Вагнера, Рихарда Штрауса, Николая Римского-Корсакова, а также «веристов». Оперы Берсы были написаны на немецкие либретто и поставлены в переводе на хорватский язык в Загребе.

Избранные музыкальные сочинения 
 Оперы
 «Ёлка» (1901),
 «Огонь» 1911),
 «Башмачник из Делфта» (1914),
 Мелодрамы
 «Красная Анна» (1903),
 «Саломея» (1904),
 «Фру-Фру» (1904, Загреб),
 Симфонические камерно-инструментальные и другие сочинения
 для оркестра — симфоническая поэма «Солнечные поля» (Suncana polja, 1919),
 «Гамлет»
 «Привидения» (Sablasti, 1926),
 драматическая увертюра (1898),
 Идиллия (1902),
 Каприччио-скерцо (1902),
 струнный квартет,
 для фортепиано — сюита, пьесы,
 элегия для скрипки и фортепиано
 хоры, романсы и другое.

Примечания

Литература 
 Театральная энциклопедия. Том 1/Глав. ред. С. С. Мокульский — М.: Советская энциклопедия, 1961.
 Kutarić М., В. Bersa, Zagreb, 1959;
 Kovacević К., Hrvatski kompozitori i njihova djela, Zagreb, 1960, s. 32-40;
 Cipra M., Blagoja Bersa, «Suncana polja», Zagreb, 1968.

Ссылки 
 Биография

Композиторы Хорватии
Музыкальные педагоги Хорватии
Академические музыканты Хорватии
Выпускники Венского университета музыки и исполнительского искусства
Авторы романсов
Балетные композиторы XX века
Оперные композиторы Югославии